Cattabriga – azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di macchine per gelati
 Galileo Cattabriga – pittore italiano
 Giovanni Cattabriga, noto come Wu Ming 2 – scrittore italiano
 Lamberto Cattabriga – matematico italiano